Kostin je priimek več oseb:
 Jurij Petrovič Kostin, sovjetski general
 Igor Fjodorovič Kostin, ruski fotograf
 Vladimir Kostin, ruski košarkaški sodnik

Ruski priimki